Эвенкийское муниципальное образование «Кыстатыам» или Ленский наслег — муниципальное образование со статусом сельского поселения, национальный наслег в Жиганском районе Якутии Российской Федерации.

Административный центр — село Кыстатыам.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Ленский наслег был наделён статусом национального эвенкийского Постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2009 № ГС № 521–IV.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Жиганского района
Сельские поселения Якутии
Национальные наслеги